Брда:

 Босния и Герцеговина
 Брда — село в общине Власеница Республики Сербской.

 Польша
 Брда — река на северо-западе Польши, приток Вислы.

 Словения
 Брда — община в Словении.

 Черногория
 Брда — часть Черногории.